Кизникей — река в России, протекает в Республике Башкортостан. Устье реки находится в 438 км по правому берегу реки Уй. Длина реки составляет 19 км.

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Тобол от истока до впадения реки Уй, без реки Увелька, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Населённые пункты 
 Вознесенка

Притоки 
 Семибратская, 1,8 км. от устья

Примечания 
 

Притоки Уя (притока Тобола)
Реки Учалинского района